Partido Republicano es el nombre de las siguientes organizaciones políticas (algunas ya extintas):

En África:
 , partido angoleño (1988-2013).
 , partido argelino (2007-…).
 , partido malauí (2004-…).
 Partido Republicano para la Democracia y la Renovación, partido mauritano (1991-.…).
 , partido zambiano (2001-.…).

En América:
Partido Republicano (Argentina, 1877), partido histórico argentino (1877-1878).
Partido Republicano (Argentina, 1902), partido histórico argentino (1902-1910).
Partido Republicano, partido histórico boliviano (1914-1921).
 Partido de la República, denominación hasta 2019 del bolsonarista Partido Liberal brasileño (2006-…).
 , partido liberal-conservador brasileño (1945-1965).
 Partido Republicano Brasileno, denominación hasta 2019 del partido evangélico brasileño Republicanos (2005-…).
 Partido Republicano de Orden Social, partido socioliberal brasileño (2010-…).
 , partido histórico brasileño (1910-1930).
 , partido histórico brasileño (1888-1937).
 , partido histórico brasileño (1888-1937).
 Partido Republicano Paulista, partido histórico brasileño (1873-1937).
 Partido Republicano Progresista, partido liberal-conservador brasileño (1991-2018).
 Partido Republicano, partido liberal-conservador chileno (1982-1987).
 Partido Republicano de Chile (2019), partido ultraconservador chileno (2019-…).
 Partido Republicano, denominación alternativa de la Unión Republicana colombiana (1909-1921).
 Partido Republicano, partido histórico costarricense (1901-1932).
 Partido Republicano, partido histórico salvadoreño.
 Partido Republicano, partido nacional-conservador estadounidense (1854-…).
 Partido Republicano, partido liberal-conservador panameño (1960-1991).
 Partido Republicano Progresista, partido histórico venezolano (1936-1937).
Propuesta Republicana, partido liberal-conservador argentino creado en 2005.

En Asia:
 , partido histórico turco (1924-1925).

En Europa:
 Partido Republicano de Albania, partido nacional-conservador albanés (1991-…).
 Die Republikaner, partido nacional-conservador alemán (1982-…).
 Partido Republicano de Armenia, partido nacional-conservador armenio (1990-…).
 , partido socialdemócrata turcochipriota (1970-…).
 Partido Nacional Republicano, partido histórico español (1934-1936).
 Partido Nacional Republicano, partido corporativista español (2011-…).
 Partido Republicano, partido español (2000-?).
 Partido Republicano Autonomista, partido español (1994-?).
 Partido Republicano Conservador, partido histórico español (1932-1936).
 Partido Republicano Democrático Federal, partido histórico español (1868-1910).
 Partido Republicano Federal, partido histórico español (1930-1936).
 Partido Republicano Federal, partido español (1978-?).
 Partido Republicano Progresista, partido histórico español (1880-1912).
 Partido Republicano Progresista, denominación desde 1931 de la Derecha Liberal Republicana española (1930-1936).
 Partido Republicano Progresista Popular, partido español (2003-?).
 Partido Republicano Radical, partido histórico español (1908-1936).
 Partido Republicano Radical Socialista, partido histórico español (1929-1934).
 Partido Republicano Siglo XXI, partido español (2001-?).
 Partido Republicano Socialista, partido español (1987-?).
 Partido Republicano-Unitario, partido histórico español (1868-1873).
 Partit Republicà Català, partido histórico español (1917-1931).
 , partido independentista catalán español (2006-…).
 Partido Republicano, partido liberal-conservador francés (1977-1997).
 Partido Republicano-Socialista, partido histórico francés (1911-1934.).
 Partido Republicano (Fianna Fáil), partido liberal-conservador irlandés (1926-…).
 Partido Republicano (Sinn Fein), partido socialista irlandés (1905-…).
 Sinn Fein Republicano, partido socialista irlandés (1968-…).
 Partido Republicano Italiano, partido socioliberal italiano (1895-…).
 , partido moldavo (1999-.…).
 Partido Republicano Portugués, partido histórico portugués (1876-1911).

En Oceanía:
 , partido socioliberal vanuatuense (1998-.…).

